Кок — кухар на судні.
 Кок — обтічник повітряного гвинта або вентиляторного колеса турбіни.
 Кок — бактерія кулястої форми.
 Кок (від  — «півень») — зачіска у вигляді збитого або завитого пасма волосся, що стирчить догори над чолом.
 Кок-сагиз — багаторічна трав'яниста рослина роду Кульбаб родини Айстрові (Asteraceae), каучуконос.
 КОК — комбіновані оральні контрацептиви.
 «А. Ле Кок Арена» (ест. A. Le Coq Arena) — футбольний стадіон в Талліні, Естонія.

Топонім 

 Кок-Уй (каз. Көк Үй) — аул у складі Хобдинського району Актюбинської області.
 Кок-Тьобе, Кок-Тюбе (каз. Көктөбе — «Зелений або Блакитний (Небесний) пагорб») — гора у Казахстані, розташована біля міста Алмати.
/
 Кок — річка в М'янмі й Таїланді.

 Кок-Паш — село Улаганського району, Республіка Алтай.
 Кок-Чираа — сільське поселення (сумон), що входить до складу Улуг-Хемського кожууна Республіки Тива.

 Кок — округ (графство) у штаті Теннессі.

 Доммартен-ле-Кок — муніципалітет у регіоні Шампань-Арденни, департамент Об.
 Монтіньяк-ле-Кок — муніципалітет у регіоні Пуату-Шарант, департамент Шаранта.
 Сент-Андре-ле-Кок — муніципаліте у регіоні Овернь, департамент Пюї-де-Дом.
 Жуіяк-ле-Кок — муніципалітет у регіоні Пуату-Шарант, департамент Шаранта.

Див. також 
 Кок (прізвище)
 Кок-Асан